AZN peut faire référence à :
  ;
 nouveau manat azéri, monnaie de l'Azerbaïdjan, selon la liste des codes des monnaies.

Code